Noli me tangere puede referirse a:
 Noli me tangere, escena evangélica y tema artístico.
 Noli me tangere, cuadro de Tiziano, 1512.
 Noli me tangere, cuadro de Antonio Allegri da Correggio (hacia 1518).
 Noli me tangere, obra de Jerónimo Cósida (1570).
 Noli me tangere, fresco de Polidoro da Caravaggio (hacia 1625).
 Noli me tangere, primera novela de José Rizal (1887).